Takahara může být:

místopisné jméno
 Takahara (sopka) – sopka v Japonsku
 Takahara (řeka) – řeka v Japonsku

příjmení osob
 Ikuo Takahara (* 1957) – japonský fotbalista
 Naohiro Takahara (* 1979) – japonský fotbalista
 Noritake Takahara (* 1951) – japonský automobilový závodník
 Peičin Takahara (1683–1760) – mistr bojových umění
 Hidekazu Takahara (* 1961) – japonský režisér pornofilmů

Reference 

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení